Icosta är ett släkte av tvåvingar. Icosta ingår i familjen lusflugor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Lusflugor
Icosta